Pseudocanalisporium är ett släkte av svampar. Pseudocanalisporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudocanalisporium